Basilica di San Nicola – chiesa di Amsterdam
Basilica Pontificia di San Nicola – chiesa di Bari
Basilica di San Nicola in Carcere – chiesa di Roma
Basilica di San Nicola – chiesa di Saint-Nicolas-de-Port, Francia
Basilica di San Nicola – chiesa di Tolentino
Basilica di San Nicola – chiesa di Trnava, Slovacchia

Pagine correlate 
 Basilica di San Nicolò
 Cattedrale di San Nicola
 Chiesa di San Nicola